Uma das designações de Jesus Cristo, quando criança
 Menino Deus, bairro de Bagé
 Menino Deus, bairro de Porto Alegre
 Igreja Menino Deus, igreja de Porto Alegre
 Igreja do Menino Deus, igreja de Lisboa
 Baile do Menino Deus, um auto de Natal de Ronaldo Correia de Brito.